German Open 1997 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 8 och 14 december 1997 i Bingen am Rhein, Tyskland.

John Higgins vann sin sjunde rankingtitel efter att ha besegrat John Parrott i finalen med 9–4.

Kval
I huvudturneringen deltog 16 spelare vilket innebar att de topprankade spelarna fick spela en kvalomgång till turneringen. Denna kvalomgång spelades i Hereford, England september 1997. 

Resultatet av kvalmatcherna i den sista kvalomgången finns nedan.

Huvudturnering

Final

Externa länkar
snooker.org

1997 i Tyskland
Snookersäsongen 1997/1998
Snookerturneringar i Tyskland
German Masters